Von Stein hace referencia a:

 Albert von Stein, capitán mercenario suizo;
 Charlotte von Stein, noble alemán;
 Lorenz von Stein, economista y sociólogo alemán; o
 Pedro Koechlin von Stein, político y empresario peruano.